Il Gran Premio Superstars di Adria 2009 è la seconda prova delle Superstars Series 2009. Questo appuntamento vale esclusivamente per il Campionato Italiano.

Cambiamenti rispetto a Imola
Alessandro Cacciari correrà per la Motorzone Race Car in sostituzione di Fabrizio Armetta;
Roberto Sigala sostituisce invece Roberto Russo alla RGA Sportmanship;
Roberto Del Castello correrà questa gara su una BMW M5 in attesa che la sua Cadillac CTS-V venga riapprontata per i prossimi appuntamenti;
Debutto assoluto per la Maserati Quattroporte dello Swiss Team, con alla guida l'esperto ex-F1 Andrea Chiesa.

Prove Libere

Qualifiche

Gara 1

Gara 2

Classifiche

Classifica Italiana

Note

Collegamenti esterni

Superstars Series